Уорк (Варк) () может означать:

Топонимы 
Название происходит от шотландского wark — строение.
  — поселение в графстве Нортамберленд (Англия) в 24 км юго-западнее Бервик-апон-Твида.
  — поселение в графстве Нортамберленд (Англия) в 19 км севернее Хексема.
  — руины строения в Стерлинге, построенного в 1570—1572 году регентом Шотландии Джоном Эрскином, 1-м графом Маром.
 Варк (люкс. Waark) — река в Люксембурге.

Персоналии 
  (27 июля 1894 — 13 июня 1941) — австралийский майор, награждённый Крестом Виктории.
 Уорк, Джон (род. 4 августа 1957) — шотландский футболист, который провёл большую часть своей карьеры, играя за английский клуб «Ипсвич Таун».
  (род. 3 февраля 1955) — щотландская журналистка и телеведущая.
  (род. 10 сентября 1961) — родившийся в Австралии учёный и писатель.

Другое 
  — радиостанция в Хейгерстауне (Мэриденд, США)

См. также 
 Уорк (worq) — дворянин в Адыгее
 Варк